Hornick ist der Familienname von:

 Paul Hornick (1898–1964), deutscher Politiker
 Philip Wilhelm von Hornick (1640–1714; auch Hörnigk oder Horneck), österreichischer Nationalökonom und Kameralist der Barockzeit

Hornick ist der Ortsname von:
 Hornick (Iowa), Stadt in Iowa (USA)

Siehe auch:
 Hornik
 Hornig
 Hörnigk